Житие Авраамия Ростовского — памятник средневековой русской агиографической литературы, созданный, скорее всего, не ранее XV века.

Житие посвящено св. Авраамию Ростовскому — легендарному основателю ростовского Авраамиева Богоявленского монастыря и является единственным источником сведений о святом. В отношении датировки описываемых в житии событий мнения учёных расходятся: Макарий Булгаков датировал его деятельность первыми десятилетиями христианства на Руси, В. О. Ключевский — 1073—1077 годами,, А. А. Титов — концом XI — началом XII веков,, а Е. Е. Голубинский и А. П. Кадлубовский отказываются считать Авраамия основателем Богоявленского монастыря (который впервые упоминается в Лаврентьевской летописи под 1261 годом) и рассматривают его как церковного деятеля XIV века (причём Голубинский отождествляет святого с игуменом Авраамием Низким, совершившим с митрополитом Пименом в 1385 году паломничество в Царьград). При этом в третьей редакции Жития Авраамия Ростовского указывается, что мощи Авраамия были обретены «во дни великаго князя Всеволода Юрьевича Владимирскаго внука Мономахова в лето 6683 октоврия в 27 день».

Многочисленные списки жития учёные делят на три редакции, которые разнятся при описании жизни Авраамия до его прихода в Ростов. В первой редакции (видимо, XV век) об этом периоде жизни святого вообще не говорится (Ключевский так характеризует эту версию: «не житие сколько-нибудь связное, а довольно неискусная сшивка общего очерка с двумя сказаниями» — об уничтожении ростовского идола Белеса и о борьбе святого с бесом. Есть две версии первой редакции: в одной из них есть список имён князей и епископов ростовских, в другой — видимо, более ранней — его нет. Уже в первой редакции много вполне литературных мотивов, что свидетельствует о его позднем происхождении. А. П. Кадлубовский выявил серьёзное влияние византийского Жития Авраамия Затворника, входящего в состав «Паренесиса» Ефрема Сирина и апокрифического Жития Иоанна Богослова. Л. А. Дмитриев писал, что рассказ о бесе, заключенном в рукомойник, заимствован из легенды об Иоанне Новгородском. Б. М. Соколов отметил перекличку Ж. Авраамия с былинами об Идолище Поганом.

Во второй редакции жития наличествует более рассказ о юных годах жизни святого: названо место его рождения (Чухлома) и пострижения (Валаам). Есть предположения о том, что на вторую редакцию повлияло Житие Авраамия Галичского; тогда время её появления — не раньше второй половины XVI века.

Третья редакция создана, судя по всему, также в XVI веке на основе второй. Здесь биография Авраамия ещё более полная: сообщается, что изначально он был язычником и носил имя Иверк, а после крещения получил имя Аверкий.

Е. Е. Голубинский пытался предложить иную версию взаимоотношения редакций: первоначальной он назвал вторую, а первую посчитал её проложным сокращением. Однако выводы Голубинского подвергнуты критике А. П. Кадлубовским.

Издания 
 Первая редакция:
 Псковские летописи. СПб., 1860, вып. 1, С. 221—225.
 Преподобный Авраамий архимандрит, ростовский чудотворец // Яросл. епарх. вед., 1874, ч. неофиц., № 45, с. 353—357.
 Великие Минеи Четии, Октябрь, дни 19—31. СПб., 1880, стб. 2025—2032.
 Титов А. А. Житие преподобного Авраамия Ростовского чудотворца: По рукописи XVII в. // Яросл. губ. вед. 1892, ч. неофиц., № 52, с. 2; № 53, с. 2
 Титов А. А. Житие преподобного Авраамия Ростовского. (По поводу письма о нём иезуита И. М. Мартынова) // Христианин, 1908, № 8, с. 559—570).
 Тихомиров М. Н. Описание Тихомировского собрания рукописей. М., 1968, с. 184—188; Повесть о водворении христианства в Ростове // Древнерусские предания (XI—XVI вв.). М., 1982, с. 130—134.
 Повесть о водворении христианства в Ростове // Древнерусские предания (XI—XVI вв.). М., 1982, с. 130—134.
 (по мотивам первой редакции жития) Памятники древнерусской церковно-учительной литературы / Под ред. А. И. Пономарева. СПб., 1896, вып. 2, ч. 1, с. 42—44.
 Вторая и третья редакции:
 Макарий [Булгаков]. История русской церкви. 3-е изд. СПб., 1889, т. 1, с. 263—265 (отрывок)
 Соколов М. И. Пространное житие преподобного Авраамия, ростовского чудотворца // Яросл. епарх. вед., 1890, ч. неофиц., № 14, стб. 213—222; № 15, стб. 225—239;
 Соколов М. И. О редакциях жития св. Авраамия Ростовского // Тр. VIII Археол. съезда в Москве. М., 1895, т. 2, с. 238—240 (отрывок).

Примечания

Литература 
 Церковь русская во дни св. Владимира и Ярослава до избрания митрополита Илариона. 988—1051 // Христ. чт., 1850. — ч. 1. — С. 59—61.
 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. — , 1871 (магистерская диссертация) — С. 26—38.
 Барсуков. Источники агиографии. — Стб. 1—5.
 Пономарев А. Авраамий // ПБЭ. — , 1900. — Т. 1, стб. 203—210.
 Кадлубовский А. П. Очерки по истории древнерусской литературы житий святых. — Варшава, 1902. — С. 1—43 (рец. Е. Е. Голубинского) // Отчёт о присуждении премий имени графа Д. А. Толстого. — , 1905 (СОРЯС, Т. 78, № 4) С. 96—98).
 Кадлубовский А. П. Несколько разъяснений по поводу рецензии акад. Е. Е. Голубинского // РФВ, 1906. — Т. 55, № 1 и 2. — С. 327—330.
 Голубинский Е. Е. История канонизации. — С. 82—83.
 Голубинский Е. Е. История церкви. — , 1904. — Т. 1, 2-я пол. — С. 763—775.
 Дурново Н. Н. Легенда о заключённом бесе в византийской и старинной русской литературе // Древности: Труды славянской комиссии Имп. Моск. археол. об-ва. — , 1907. — Т. 4, вып. 1. — С. 59—61.
 Соколов Б. М. Былины об Идолище поганом // ЖМНП, 1916. — Нов. сер., ч. 63, май. — С. 20—28.
 История русской литературы. — ; , 1945. — Т. 2, ч. I. — С. 66.
 Дмитриев Л. А. Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII—XVII вв. — , 1973. — С. 154—155.
 Podskalsky G. Christentum und theologische Literatur in der Kiever Rus’ (988—1237). — München, 1982. — S. 142.
 Скрипиль М. О. Легендарно-политические сказания Древней Руси // Докл. и сообщ. Филол. ин-та ЛГУ. — , 1950. — Вып. 2. — С. 61—63.
 
 
 

Древнерусская агиография